Scott Ross est un personnage fictif de la série télévisée Oz interprété par Stephen Gevedon.

Il est un biker emprisonné à Oz, à la suite de sa troisième condamnation pour trafic de drogue. Dès son arrivée, il se lie d'amitié avec les aryens notamment Vernon Schillinger.

Biographie

Sentence 
Prisonnier N°97R518. Condamné le  pour possession de substances illicites et trafic de stupéfiants à une peine d'emprisonnement à perpétuité et non-libérable sur parole.

Trafic de cigarette et rivalité avec McManus 
Avant son incarcération, il était dans le même gang de motards que l'ex-mari du gardien Diane Whittesley. Quand il apprend qu'elle connaît des soucis financiers, il lui propose une association pour un trafic de cigarettes. Diane accepte mais doit cesser sur les injonctions de Tim McManus quand il le surprend en flagrant délit. Ceci place Ross en position de rivalité avec McManus, récemment l'amant de Whittesley.

Comportement durant l'émeute 
Leader des motards, Ross est chargé de la surveillance de l'entrée en compagnie des gangsters de Simon Adebisi avec qui l'entente n'est pas cordiale. Au moment de la charge des forces de l'ordre, Ross tente de tuer McManus en lui tirant dessus. Whittesley s'interpose et abat Ross (cette scène est racontée mais pas filmée). Ceci provoque une enquête, mais malgré les soupçons, Diane ne sera finalement pas inquiétée.

Notes et références 

Personnage d'Oz (série télévisée)
Prisonnier de fiction
Trafiquant de drogue de fiction